Bolton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barry Bolton
 James Bolton (!735-1799), savant și ilustrator englez
 Mark Bolton